Штефанешты:
 Молдавия
 Штефанешты — село в Каушанском районе. 
 Штефанешты — село в Флорештском районе.
 Штефанешты — село в Штефан-Водском районе.

 Румыния
 Штефэнешти (Арджеш) — город в жудеце Арджеш.
 Штефэнешти (Ботошани) — город в жудеце Ботошани.